Atractodes alpinus (Forster), een gewone sluipwesp
 Atractodes alpinus (Strobl), een gewone sluipwesp